— песня  на музыку  в стиле энка, известная как репрезентативная работа из репертуара японской певицы Хибари Мисоры и один из её «миллионных синглов».

Состав оригинального сингла 
(формат: грампластинка-миньон)
 Сторона A: Kanashii Sake
 Сторона B: 

Песня исходно была написана в 1960 году для рано умершего певца Дзюна Китамидзавы (), однако не имела в его исполнении особого успеха. Не желая лишать последнего шанса свою песню, автор музыки Масао Кога продолжал искать для неё подходящего исполнителя, в конце концов предложив её Мисоре. По просьбе Хибари автор слов Миюки Исимото добавил к песне речитатив между куплетами, сделав это буквально за один день.

Сингл Хибари Мисоры с этой песней вышел в июне 1966 года и разошёлся в количестве, по крайней мере, 1,45 миллиона копий, что сделало его третьим по коммерческому успеху из синглов певицы.

В конце 1966 года Хибари Мисора также участвовала с этой песней в  новогоднем музыкальном шоу/конкурсе «Кохаку ута гассэн».

Помимо оригинального издания, песня минимум раз переиздавалась в формате сингла (не считая её многократного включения в аудио- и нотные сборники репертуара певицы) - в макси-сингле выпуска 23 апреля 2008 года включившем «плюсовые» и караоке-треки Midaregami, Hibari no Sado Jōwa и Kanashii Sake.

Кавер-версии других исполнителей 
Вокальные
 Ким Ёнджа, Южная Корея (выпущена на альбоме каверов репертуара Мисоры 「悲しい酒・ひばりの佐渡情話Vol.1」 21 августа 1996)
  (выпущена на альбоме каверов репертуара Мисоры 「悲しい酒~美空ひばりを歌う~」 24 июля 1998, альбом переиздан 5 декабря 2007)
  (выпущена в альбомах , 21 мая 1999, и совместно с Wiener Schrammel Ensemble — в альбоме Tokyo Rhapsody. Songs of Masao Koga II, 30 октября 2003)
  с аккомпанементом Ясухиро Кобаяси (выпущена на альбоме каверов репертуара Мисоры  в 2000 году)
  и The Bears (выпущена в сборнике  18 июня 2003)
  (выпущена в альбоме  5 декабря 2007)
  (выпущена на альбомах 「波動 亜矢・美空ひばりを唄う」 и 「島津亜矢の男歌・女歌Ⅱ」(соотв. 21 октября 2009 и 6 октября 2010))

Инструментальные
 , фортепиано (выпущена на альбоме Hibari Misora on Piano 29 мая 2001)
 , фортепиано (выпущена на альбоме Piano around the World 18 августа 2001)
 Сатоко Кода, скрипка (выпущена на альбоме каверов репертуара Мисоры  18 февраля 2004)
 , губная гармоника (выпущена на альбоме  («Шедевры эпохи Сёва на губной гармонике») 21 марта 2012)

Примечания

Ссылки 
 Сингл  на iTunes c возможностью прослушивания фрагмента песни (трек 1).

Синглы Хибари Мисоры
Песни по алфавиту
Песни 1966 года
Песни на японском языке
Песни Японии
Песни конкурса Кохаку ута гассэн